La saison 2021-2022 du Brest Bretagne Handball est la dixième saison de son histoire depuis sa relégation administrative, la sixième en Ligue Féminine de Handball. Brest participe pour la cinquième fois de son histoire à la Ligue des Champions.

Effectif

Transferts et mouvements d'effectif 
Les transferts à l'intersaison sont :
 Arrivées
  Pablo Morel, entraineur principal, sans club
  Helene Fauske, demi-centre, en provenance de  Herning-Ikast Håndbold
  Aïssatou Kouyaté (RB) (from  ES Besançon
Départs
  Laurent Bezeau, entraineur principal, sans club
  Ana Gros, arrière droite, à destination de  CSKA Moscou
  Isabelle Gulldén, demi-centre, à destination de  Vipers Kristiansand
  Amandine Tissier, demi-centre, à destination de  Neptunes de Nantes
  Laurène Catani, demi-centre, à destination de  Mérignac Handball
  Namizata Fofana, ailière droite, à destination de  Paris 92

Effectif pour la saison 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiennes de but

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Ailières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Arrières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Demi-centre

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Pivots

Résultats de la saison

Championnat de France

Résultats 

| colspan="7" align="center" bgcolor="white" | PHASE RETOUR

| colspan="7" align="center" bgcolor="white" | FINALE

| colspan="7" align="center" | Brest est finaliste du championnat de France.

Finale : détails des matches 

Finale aller

Finale retour

Score cumulé sur l'ensemble des deux rencontres : 48 à 49. Metz est sacré champion de France.

Matchs diffusés (TV et internet) - replays

Coupe d'Europe : ligue des champions

Résultats 

| colspan="7" align="center" bgcolor="white" | MATCHS ALLER

| colspan="7" align="center" bgcolor="white" | MATCHS RETOUR

| colspan="7" align="center" bgcolor="white" | PHASE FINALE

| colspan="8" align="center" | Brest est éliminé en quart de finale.

Coupe de France 

| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | Entrée en lice en quart de finale

| colspan="8" align="center" | Brest est éliminé en quart de finale.

Statistiques

Individuelles

Palmarès et distinctions individuelles

Joueuse du mois

7 Majeur de la semaine

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel du club
 Site officiel de la LFH
 Feuilles de match de D1
 Handzone.net, site d'actualité
 HandNews.fr, site d'actualité

Brest
Brest Bretagne Handball